Пані Джулі Д. Фішер () — американська дипломатка. Заступник помічника державного секретаря США. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Білорусі (з 2020).

Життєпис 
Джулі Фішер отримала ступінь бакалавра мистецтв в університеті Північної Кароліни в Чапел-Гілл і магістра публічної політики Принстонського університету. Вона володіє російською, французькою та грузинською мовами.

У 2011—2013 рр. — пані Фішер служила заступником директора офісу генерального секретаря НАТО, де займалася питаннями Північної Америки, балтійських країн, операційною політикою і питаннями оборони і стримування.

Працювала в посольствах США в Тбілісі, Києві і Москві. Була начальником апарату заступника секретаря Державного департаменту з питань управління та ресурсів; директором Оперативного центру Державного департаменту. До цього вона працювала радником з політичних та економічних питань в Посольстві США в Тбілісі, Грузія.

В даний час Фішер займає посаду заступника помічника державного секретаря із питань Західної Європи та Європейського Союзу в бюро Державного департаменту з питань Європи та Євразії.

20 квітня 2020 р. Президент Дональд Трамп заявив про намір висунути Фішера на посаду посла США в Білорусі. 4 травня 2020 року її кандидатура була надіслана до Сенату. Наразі її висунення розглядається перед Комітетом з міжнародних відносин Сенату США.

Примітки 

Випускники Принстонського університету
Дипломати XXI століття
Дипломати США
Посли США в Білорусі